Ле́сів — українське прізвище. Походить від чоловічого імені Лесь.

Відомі особи 
 Лесів Михайло (* 1928) — польський мовознавець українського походження, україніст і славіст, історик культури і церкви.
 Лесів Петро Олексійович (*1970) — український футболіст та футзаліст, півзахисник.
 Лесів Роман Михайлович — український художник, м. Бучач
 Лесів Юрій (* 1957 — † 2005) — американський футболіст українського походження, нападник; тренер.
 Лесів Юрій Йосифович (* 1981) — український фінансист, керуючий директор інвестиційної компанії Standart NV Investment Banking.
 Лесів Ярослав Васильович (* 1943 — † 1991) — член Української Гельсінкської групи (УГГ), активний учасник національно-патріотичного і релігійного руху.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів